A tádzsik kifejezés az alábbiakra utalhat:
Tádzsik nép tagja
Tádzsik nyelv
Tádzsikisztán